Solea – il nome di un genere di pesci cui appartiene la sogliola
Solea – un romanzo di Jean-Claude Izzo
Sòlea – elemento architettonico di edificio ecclesiastico